Scutari est le nom italien de deux localités :
 Shkodër, au nord-ouest de l'Albanie
 Üsküdar, l'ancienne Chrysopolis, aujourd'hui un quartier d'Istanbul